Hungaria nebo Hungária může být:

 Maďarsko — latinský název pro tento evropský stát
 Magna Hungaria — pravlast Maďarů
 Uherské království

v dopravě

 Hungária körút — okružní třída v Budapešti
 Hungaria (vlak) — mezistátní vlak společnosti MÁV

v kultuře

 Hungaria — symfonická báseň od Ference Liszta
 Hungária — maďarská hudební skupina
 Hungária — časté označení pro maďarské kavárny, restaurace či hotely ve světe
 Hungária kávéház — maďarský seriál z roku 1977, režie: Károly Makk
 Made in Hungaria — maďarský muzikálový retrofilm z roku 2009, režie: Gergely Fonyó
 Hungária Televízió — maďarská televizní stanice

ve sportu

 MTK Hungária FC — maďarský fotbalový klub z Budapešti
 Hungaria — bývalé fotbalové družstvo na Novém Zélandu, dnes součást Wellington United

jiný význam

 434 Hungaria — planetka
 Allianz Hungária Biztosító Zrt. — maďarská pojišťovna
 26. Waffen-Grenadier Division der SS „Hungaria“ (ungarische Nr. 2) — vojenská jednotka

Externí odkazy